5140 Kida – asteroide della fascia principale
 Takuya Kida – calciatore giapponese